9-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards 1992 прошла 9 сентября 1992 года в Лос-Анджелесе в Pauley Pavilion и в UCLA. Ведущим церемонии был Dana Carvey.

Номинанты 
Победитель выделен жирным шрифтом.

Видео года | Video of the Year 
 Def Leppard — «Let's Get Rocked»
 Nirvana — «Smells Like Teen Spirit»
 Red Hot Chili Peppers — «Under the Bridge»
 Van Halen — «Right Now»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
 Eric Clapton — «Tears in Heaven (Performance)»
 John Mellencamp — «Get a Leg Up»
 Tom Petty and the Heartbreakers — «Into the Great Wide Open»
 Bruce Springsteen — «Human Touch»
 "Weird Al" Yankovic — «Smells Like Nirvana»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
 Tori Amos — «Silent All These Years»
 Madonna — «Holiday (Truth or Dare version)»
 Annie Lennox — «Why»
 Vanessa L. Williams — «Save the Best for Last»

Лучшее видео группы | Best Group Video 
 En Vogue — «My Lovin' (You're Never Gonna Get It)»
 Red Hot Chili Peppers — «Under the Bridge»
 U2 — «Even Better Than the Real Thing»
 Van Halen — «Right Now»

Лучший новый артист | Best New Artist 
 Tori Amos — «Silent All These Years»
 Arrested Development — 
 Cracker — «Teen Angst (What the World Needs Now)»
 Nirvana — «Smells Like Teen Spirit»

Лучшее метал/хард рок видео | Best Metal/Hard Rock Video 
 Def Leppard — «Let's Get Rocked»
 Metallica — «Enter Sandman»
 Ugly Kid Joe — «Everything About You»
 Van Halen — «Right Now»

Лучшее рэп-видео | Best Rap Video 
 Arrested Development — 
 Black Sheep — «The Choice Is Yours (Revisited)»
 Kris Kross — «Jump»
 Marky Mark and the Funky Bunch — «Good Vibrations»
 Sir Mix-a-Lot — «Baby Got Back»

Лучшее танцевальное видео | Best Dance Video 
 En Vogue — «My Lovin' (You're Never Gonna Get It)»
 Madonna — «Holiday (Truth or Dare version)»
 Marky Mark and the Funky Bunch — «Good Vibrations»
 Prince и New Power Generation — «Cream»

Лучшее альтернативное видео | Best Alternative Video 
 Nirvana — «Smells Like Teen Spirit»
 Pearl Jam — «Alive»
 Red Hot Chili Peppers — «Give It Away»
 The Soup Dragons — «Divine Thing»

Лучшее видео саундтрека | Best Video from a Film 
 Eric Clapton — «Tears in Heaven» (из Rush)
 The Commitments — «Try a Little Tenderness» (из TThe Commitments)
 MC Hammer — «Addams Groove» (из The Addams Family)
 Queen — «Bohemian Rhapsody» (из Wayne's World)

Прорыв видео | Breakthrough Video 
 Tori Amos — «Silent All These Years»
 David Byrne — «She’s Mad»
 Red Hot Chili Peppers — «Give It Away»
 Van Halen — «Right Now»

Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
 En Vogue — «My Lovin' (You're Never Gonna Get It)» (режиссёр: Matthew Rolston)
 Red Hot Chili Peppers — «Give It Away» (режиссёр: Stéphane Sednaoui)
 Sir Mix-a-Lot — «Baby Got Back» (режиссёр: Adam Bernstein)
 Van Halen — «Right Now» (режиссёр: Mark Fenske)

Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
 En Vogue — «My Lovin' (You're Never Gonna Get It)» (хореографы: Frank Gatson, Travis Payne и LaVelle Smith Jnr)
 Hammer — «Too Legit to Quit» (хореограф: MC Hammer)
 Madonna — «Holiday (Truth or Dare version)» (хореограф: Vince Patterson)
 Marky Mark and the Funky Bunch — «Good Vibrations» (хореографы: Marky Mark и the Funky Bunch)

Лучшие спецэффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
 David Byrne — «She’s Mad» (Special Effects: Carlos Arguello и Michele Ferrone)
 Def Leppard — «Let's Get Rocked» (Special Effects: Ian Pearson)
 Michael Jackson — «Black or White (Short Version)» (Special Effects: Jamie Dixon)
 U2 — «Even Better Than the Real Thing» (Special Effects: Simon Taylor)

Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
 Guns N' Roses — «November Rain» (Art Director: Nigel Phelps)
 Red Hot Chili Peppers — «Give It Away» (Art Directors: Nick Goodman и Robertino Mazati)
 Sir Mix-a-Lot — «Baby Got Back» (Art Director: Dan Hubp)
 Rod Stewart — «Broken Arrow» (Art Director: José Montaño)

Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
 En Vogue — «My Lovin' (You're Never Gonna Get It)» (Editor: Robert Duffy)
 Metallica — «Enter Sandman» (Editor: Jay Torres)
 Red Hot Chili Peppers — «Give It Away» (Editors: Veronique Labels and Oliver Gajan)
 U2 — «Even Better Than the Real Thing» (Editor: Jerry Chater)
 Van Halen — «Right Now» (Editor: Mitchell Sinoway)

Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
 Tori Amos — «Silent All These Years» (оператор: George Tiffin)
 Eric Clapton — «Tears in Heaven (Performance)» (оператор: David Johnson)
 En Vogue — «My Lovin' (You're Never Gonna Get It)» (оператор: Paul Lauter)
 Genesis — «I Can't Dance» (оператор: Daniel Pearl)
 Guns N' Roses — «November Rain» (оператор: Mike Southon и Daniel Pearl)
 Michael Jackson — «In the Closet» (оператор: Rolf Kesterman)
 Madonna — «Holiday» (Truth or Dare version) (оператор: Toby Phillips)
 Marky Mark and the Funky Bunch — «Good Vibrations» (оператор: Dave Phillips)
 Metallica — «Enter Sandman» (оператор: Martin Coppen)
 Red Hot Chili Peppers — «Give It Away» (оператор: Marco Mazzei)
 Vanessa L. Williams — «Running Back to You» (оператор: Ralph Ziman)

Viewer’s Choice 
 Def Leppard — «Let's Get Rocked»
 Nirvana — «Smells Like Teen Spirit»
 Red Hot Chili Peppers — «Under the Bridge»
 Van Halen — «Right Now»

International Viewer’s Choice Awards

MTV Азия | MTV Networks Asia Pacific 
  Artists R.A.P. (Roslan Aziz Productions) — «Ikhlas Tapi Jauh»
  Chang Yu-sheng — «Take Me to the Moon»
  Christina — «Jing Mai Klua»
  The Dawn — «Iisang Bangka Tayo»
  Lo Ta-yu — «Story of the Train»
  Marsha — «Taak-Hak»

MTV Австралия 
  Boom Crash Opera — «Holy Water»
  Clouds — «Hieronymous»
  Diesel — «Man Alive»
  Frente! — «Ordinary Angels»

MTV Бразилия 
  Guilherme Arantes — «Taça de Veneno»
  Biquini Cavadão — «Zé Ninguém»
  Capital Inicial — «O Passageiro»
  Djavan — «Se…»
  Engenheiros do Hawaii — «O Exército de um Homem Só»
  Gilberto Gil — «Madalena»
  Marina — «Criança»
  Marisa Monte — «Diariamente»
  Nenhum de Nós — «Ao Meu Redor»
  Os Paralamas do Sucesso — «Trac Trac»
  RPM — «Gita»
  Sepultura — «Desperate Cry»
  Supla — «Só Pensa na Fama»
  Titãs — «Saia de Mim»
  Caetano Veloso — «Fora da Ordem»

MTV Европа 
  The Cure — «Friday I'm in Love»
  Genesis — «I Can't Dance»
  The KLF (с Tammy Wynette) — «Justified & Ancient»
  Annie Lennox — «Why»
  Shakespears Sister — «Stay»

MTV Internacional 
  Caifanes — «Nubes»
  El General — «Muévelo»
  Gipsy Kings — «Baila Me»
  Mecano — «El 7 de Septiembre»
  El Último de la Fila — «Cuando el Mar Te Tenga»

Специальная премия «Признание Поколения» | Video Vanguard Award 
 Guns N' Roses

Выступления 
 The Black Crowes — «Remedy»
 Bobby Brown — «Humpin' Around»
 U2 и Dana Carvey — «Even Better Than the Real Thing» (live via satellite from Detroit)
 Def Leppard — «Let's Get Rocked»
 Nirvana — «Rape Me» (intro) / «Lithium»
 Elton John — «TThe One»
 Pearl Jam — «Jeremy»
 Red Hot Chili Peppers — «Give It Away»
 Michael Jackson — «Jam» и «Black or White» (из его Dangerous Tour London)
 Bryan Adams — «Do I Have to Say the Words?»
 En Vogue — «Free Your Mind»
 Eric Clapton — «Tears in Heaven»
 Guns N' Roses и Elton John — «November Rain»

При участии

Пре-шоу 
 Cindy Crawford — presented technical winners
 John Norris — presented Best Dance Video

Основное шоу 
 Eddie Murphy — представил Best Male Video
 Dana Carvey (как Johnny Carson) и Phil Hartman (как Ed McMahon) — appeared in Viewer’s Choice Award vignettes
 John Corbett и Shannen Doherty — представили Best Direction in a Video
 David Spade, Andrew Dice Clay, Doug Bradley (как «Pinhead») и Ringo Starr — appeared in a series of vignettes at the 'talent check-in' table
 Ice-T и Metallica (Lars Ulrich и Kirk Hammett) — представили Best Rap Video
 Денис Лири — appeared in pre-recorded segments about what was 'coming up' on the show
 Halle Berry и Jean-Claude Van Damme — представили Best Video from a Film
 Marky Mark и Vanessa L. Williams — представили Breakthrough Video
 Roger Meddows-Taylor и Brian May — представили Video Vanguard Award
 Luke Perry и Howard Stern (как "Fartman") — представили Best Metal/Hard Rock Video
 VJs Angela Chow (Asia), Richard Wilkins (Australia), Cuca Lazarotto (Brasil), Ray Cokes (Europe) и Daisy Fuentes (Internacional) — announced their respective region’s Viewer’s Choice winner
 Денис Лири и Cindy Crawford — представили Viewer’s Choice
 Kris Kross и Magic Johnson — представили Best Female Video
 Dana Carvey — представила Best Alternative Video
 Boyz II Men и Wilson Phillips — представили Best New Artist in a Video
 Peter Gabriel и Annie Lennox — представили Best Group Video
 Mick Jagger — представил Video of the Year

Примечания

Ссылки 
 mtv.com vma 1992
 MTV VMA 1992

Музыкальные премии
1992
1992 год в музыке США
События 9 сентября
Сентябрь 1992 года
1992 год в Калифорнии
История Лос-Анджелеса